Суперкубок Нідерландів з футболу 2011  — 22-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 липня 2011 року між чемпіоном Нідерландів Аяксом та володарем кубка Нідерландів Твенте.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2011
Нідерланди
2011 у нідерландському спорті
Події 30 липня
Липень 2011